

Toponyme 

 Ambert, commune française du Puy-de-Dôme, à laquelle la fourme d'Ambert doit son nom ;
 Arrondissement d'Ambert ;
 Canton d'Ambert ;
 District d'Ambert ;
 Le Pont d'Ambert, lieu-dit dans la commune de Cervières (42) ;
 stade Daniel-Ambert, stade de la ville de Pia dans les Pyrénées-Orientales.

Patronyme 

 Albert Ambert (1902-), joueur français de rugby ;
 Jean-Jacques Ambert (1766-1851), baron et général d'Empire ;
 Joachim Ambert (1804-1890), baron et général français ;
 Marc Ambert, joueur français de rugby à XIII.